Astonvilla, un groupe de rock français ;
Aston Villa, le club de football anglais basé à Birmingham ;